Reston bezeichnet: 

 Ein Subtyp des Ebolavirus

Reston ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Carolina Reston Macan (1985–2006), brasilianisches Fotomodell
 Thelma Reston (1937–2012), brasilianische Schauspielerin

Reston ist der Name folgender Orte:

 Reston (Cumbria)
 Reston (Lincolnshire)
 Reston (Manitoba)
 Reston (Scottish Borders)
 Reston (Virginia), eine Stadt im Westen des Fairfax County in Virginia
 Reston (Manitoba)